A Mehmed az arab Mohamed férfinév törökös változata. További alakváltozatai: Mehmet, Memed, Memet. Hagyományos magyaros formája a Mehemed.

Híres Mehmedek

Oszmán szultánok 
 I. „Hóhér” Mehmed, 1413–1421
 II. „Hódító” Mehmed, 1451–1481
 III. Mehmed, 1566–1603
 IV. Mehmed, Mehmed Avci, a „Vadász”; 1648–1687
 V. Mehmed, 1909–1918
 VI. Mehmed, más néven Vahideddin; 1918–1922, az Oszmán Birodalom utolsó szultánja

Oszmán hadvezérek 
 Köprülü Mehmed, nagyvezír
 Szokoli Mehmed, nagyvezír
 Kücsük Mehmed, Várad pasája

Lásd még 
 Mohamed – az arab névről.